

BHNS 
 Ligne 510 des Bus de la région d'Helsinki

Tramway 
 Ancienne ligne 510A Bouillon - Paliseul (SNCV Luxembourg) ;
 Ancienne ligne 510B Poix - Paliseul (SNCV Luxembourg).
 Ancienne ligne 510C Bouillon - Pussemange (SNCV Luxembourg).
 Ligne 510 du tramway de Toronto

Voir aussi 
  

510